Loncoche kan syfta på följande platser:

Chile 

 Loncoche (ort), Región de la Araucanía, Provincia de Cautín, 
 Loncoche (kommun), Región de la Araucanía, Provincia de Cautín, 

Robotskapade Chileförgreningar